Kontakt může být:

technika
 elektrický kontakt – spojení nebo dotyk dvou elektrických vodičů, jimiž může procházet elektrický proud – vodivé spojení.
 specializovaná elektrotechnická součástka, která zajišťuje přenos elektrického náboje z jednoho elektrického obvodu do jiného a umožňuje průchod elektrického proudu – elektrický kontakt.

věda
 kontakt (geologie) – místo v zemské kůře, kde se stýkají či dotýkají dva různé geologické útvary nebo různé horniny.
 kontakt (optika) – Optický jev, jenž vzniká na začátku nebo na konci zatmění Slunce nebo při zatmění Měsíce.

sociologie
 kontakt (sociologie) – vzájemný styk různých osob respektive skupin osob, jenž může nabývat nejrůznějších podob. Od prosté komunikace pomocí telekomunikačních a datových spojů přes verbální komunikaci až po osobní či intimní styk.

literatura
 Kontakt (kniha) – americký sci-fi román z roku 1985 od Carla Sagana.

filmy
 Kontakt (film, 1997) – americký sci-fi film z roku 1997
 Kontakt (film, 2005) – makedonský film z roku 2005
 Přímý kontakt – německo-americký film z roku 2008

hudební album
 Kontakt (album) – hudební album Kittchena (2015)

tiskoviny
 DP Kontakt – časopis Dopravního podniku hl. m. Prahy,
 Kontakt (časopis JU) – časopis Jihočeské univerzity
 Kontakt (časopis MU) – časopis Masarykovy univerzity

jiné 
 Kontakt (nakladatelství) – slovenské nakladatelství
 ICE kontakt – celosvětově šířený hoax
 kontaktní tisk – obraz ve fotografii vzniknuvší kontaktním kopírováním negativu na pozitivní materiál
 Radio Contact Liberec – privátní rozhlasová stanice

Externí odkazy